Il singolare del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Marty Riessen 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Stan Smith (campione)
 Tom Gorman (primo turno)
 Marty Riessen (finale)
 Eddie Dibbs (semifinali)

 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Harold Solomon (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chicago Grand Prix 1974